|-
|(47751)||2000 DO85|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,192|| align=right|8,40|| align=right|4,128||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47752)||2000 DD87|| align=right|13,9|| align=right|2,757|| align=right|0,049|| align=right|16,32|| align=right|4,577||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47753)||2000 DY92|| align=right|15,0|| align=right|2,699|| align=right|0,007|| align=right|3,20|| align=right|4,433||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47754)||2000 DE94|| align=right|14,4|| align=right|3,077|| align=right|0,086|| align=right|11,00|| align=right|5,397||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47755)||2000 DL94|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,149|| align=right|14,10|| align=right|4,243||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47756)||2000 DO96|| align=right|14,8|| align=right|2,678|| align=right|0,032|| align=right|3,92|| align=right|4,383||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47757)||2000 DD98|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,143|| align=right|13,60|| align=right|4,054||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47758)||2000 DV98|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,015|| align=right|9,41|| align=right|5,386||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47759)||2000 DR99|| align=right|14,6|| align=right|2,780|| align=right|0,036|| align=right|6,22|| align=right|4,635||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47760)||2000 DQ100|| align=right|14,6|| align=right|3,086|| align=right|0,018|| align=right|5,48|| align=right|5,420||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47761)||2000 DR100|| align=right|13,6|| align=right|3,043|| align=right|0,137|| align=right|9,09|| align=right|5,308||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47762)||2000 DT100|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,125|| align=right|5,57|| align=right|4,177||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47763)||2000 DR101|| align=right|14,3|| align=right|2,678|| align=right|0,183|| align=right|13,21|| align=right|4,383||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47764)||2000 DX102|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,070|| align=right|10,19|| align=right|5,433||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47765)||2000 DZ102|| align=right|13,1|| align=right|2,975|| align=right|0,124|| align=right|11,37|| align=right|5,131||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47766)||2000 DP103|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,188|| align=right|13,70|| align=right|4,384||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47767)||2000 DR103|| align=right|14,1|| align=right|2,716|| align=right|0,100|| align=right|4,93|| align=right|4,476||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47768)||2000 DD104|| align=right|15,0|| align=right|2,797|| align=right|0,060|| align=right|5,46|| align=right|4,677||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47769)||2000 DK104|| align=right|13,1|| align=right|3,202|| align=right|0,100|| align=right|13,17|| align=right|5,730||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47770)||2000 DN104|| align=right|14,2|| align=right|2,769|| align=right|0,115|| align=right|8,79|| align=right|4,608||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47771)||2000 DC105|| align=right|13,9|| align=right|3,130|| align=right|0,077|| align=right|11,62|| align=right|5,538||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47772)||2000 DO107|| align=right|14,0|| align=right|2,955|| align=right|0,107|| align=right|1,08|| align=right|5,080||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47773)||2000 DV108|| align=right|13,9|| align=right|3,028|| align=right|0,049|| align=right|10,78|| align=right|5,269||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47774)||2000 DC110|| align=right|14,4|| align=right|3,131|| align=right|0,073|| align=right|10,46|| align=right|5,539||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47775)||2000 DX115|| align=right|14,4|| align=right|2,861|| align=right|0,137|| align=right|14,53|| align=right|4,838||MBA||27. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(47776)||2000 EX|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,147|| align=right|8,88|| align=right|4,578||MBA||3. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47777)||2000 EK9|| align=right|13,7|| align=right|3,172|| align=right|0,162|| align=right|2,61|| align=right|5,649||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47778)||2000 EX10|| align=right|14,3|| align=right|2,881|| align=right|0,118|| align=right|2,34|| align=right|4,890||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47779)||2000 EE11|| align=right|13,7|| align=right|3,096|| align=right|0,088|| align=right|9,45|| align=right|5,447||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47780)||2000 EM13|| align=right|14,6|| align=right|2,785|| align=right|0,062|| align=right|1,96|| align=right|4,647||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47781)||2000 EK17|| align=right|13,6|| align=right|3,129|| align=right|0,103|| align=right|6,74|| align=right|5,535||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47782)||2000 EL18|| align=right|15,1|| align=right|2,882|| align=right|0,016|| align=right|3,17|| align=right|4,892||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47783)||2000 EU19|| align=right|13,5|| align=right|2,748|| align=right|0,164|| align=right|9,89|| align=right|4,554||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47784)||2000 EY19|| align=right|13,1|| align=right|3,242|| align=right|0,076|| align=right|15,63|| align=right|5,837||MBA||7. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47785)||2000 EL20|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,136|| align=right|11,26|| align=right|4,406||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(47786)||2000 EQ20|| align=right|12,3|| align=right|2,949|| align=right|0,133|| align=right|14,25|| align=right|5,064||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(47787)||2000 EW24|| align=right|13,9|| align=right|3,106|| align=right|0,022|| align=right|7,90|| align=right|5,473||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47788)||2000 EB26|| align=right|13,6|| align=right|3,263|| align=right|0,076|| align=right|1,45|| align=right|5,892||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47789)||2000 ED26|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,323|| align=right|5,36|| align=right|4,169||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47790)||2000 EJ30|| align=right|13,7|| align=right|2,969|| align=right|0,053|| align=right|10,71|| align=right|5,114||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47791)||2000 EC31|| align=right|13,4|| align=right|3,039|| align=right|0,146|| align=right|10,52|| align=right|5,297||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47792)||2000 EV31|| align=right|14,3|| align=right|3,038|| align=right|0,052|| align=right|8,25|| align=right|5,295||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47793)||2000 EO32|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,194|| align=right|4,28|| align=right|4,119||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47794)||2000 EP38|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,079|| align=right|1,64|| align=right|5,188||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47795)||2000 ER38|| align=right|13,9|| align=right|3,120|| align=right|0,043|| align=right|1,25|| align=right|5,510||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47796)||2000 EN40|| align=right|13,5|| align=right|3,077|| align=right|0,102|| align=right|2,15|| align=right|5,395||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47797)||2000 EQ40|| align=right|13,4|| align=right|2,972|| align=right|0,012|| align=right|9,56|| align=right|5,122||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47798)||2000 EP45|| align=right|13,5|| align=right|3,070|| align=right|0,071|| align=right|9,44|| align=right|5,377||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47799)||2000 ES49|| align=right|14,3|| align=right|2,645|| align=right|0,145|| align=right|12,67|| align=right|4,301||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47800)||2000 ED50|| align=right|13,8|| align=right|3,079|| align=right|0,033|| align=right|9,34|| align=right|5,403||MBA||7. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47801)||2000 EF55|| align=right|12,9|| align=right|3,212|| align=right|0,129|| align=right|14,38|| align=right|5,755||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47802)||2000 EZ56|| align=right|14,4|| align=right|3,097|| align=right|0,110|| align=right|5,27|| align=right|5,449||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47803)||2000 EK58|| align=right|14,1|| align=right|3,089|| align=right|0,059|| align=right|8,13|| align=right|5,429||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47804)||2000 EP59|| align=right|15,4|| align=right|2,663|| align=right|0,215|| align=right|2,28|| align=right|4,345||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47805)||2000 EY60|| align=right|13,2|| align=right|3,156|| align=right|0,120|| align=right|20,98|| align=right|5,605||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47806)||2000 EV65|| align=right|14,1|| align=right|3,131|| align=right|0,036|| align=right|0,93|| align=right|5,541||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47807)||2000 ED67|| align=right|14,0|| align=right|3,036|| align=right|0,100|| align=right|9,57|| align=right|5,290||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47808)||2000 EG67|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,110|| align=right|2,02|| align=right|5,378||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47809)||2000 EA78|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,204|| align=right|3,30|| align=right|3,643||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47810)||2000 EE79|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,215|| align=right|16,24|| align=right|4,019||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47811)||2000 ER79|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,145|| align=right|6,47|| align=right|5,566||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47812)||2000 EW79|| align=right|13,9|| align=right|3,060|| align=right|0,057|| align=right|3,93|| align=right|5,352||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47813)||2000 EK84|| align=right|13,7|| align=right|2,950|| align=right|0,068|| align=right|2,98|| align=right|5,066||MBA||6. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47814)||2000 ED85|| align=right|13,8|| align=right|2,904|| align=right|0,021|| align=right|10,89|| align=right|4,949||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47815)||2000 EP85|| align=right|14,0|| align=right|3,052|| align=right|0,055|| align=right|8,85|| align=right|5,332||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47816)||2000 EE86|| align=right|13,9|| align=right|2,811|| align=right|0,155|| align=right|9,70|| align=right|4,713||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47817)||2000 EW89|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,169|| align=right|10,01|| align=right|4,190||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47818)||2000 EA91|| align=right|13,3|| align=right|2,786|| align=right|0,168|| align=right|8,04|| align=right|4,649||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47819)||2000 EJ91|| align=right|13,7|| align=right|3,001|| align=right|0,092|| align=right|8,70|| align=right|5,198||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47820)||2000 EB93|| align=right|13,5|| align=right|2,973|| align=right|0,083|| align=right|10,64|| align=right|5,126||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47821)||2000 EN93|| align=right|14,4|| align=right|2,596|| align=right|0,204|| align=right|7,45|| align=right|4,182||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47822)||2000 EX95|| align=right|14,4|| align=right|2,625|| align=right|0,202|| align=right|5,56|| align=right|4,252||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47823)||2000 EK97|| align=right|13,4|| align=right|3,139|| align=right|0,128|| align=right|10,10|| align=right|5,561||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47824)||2000 ED103|| align=right|14,2|| align=right|2,754|| align=right|0,132|| align=right|13,59|| align=right|4,569||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47825)||2000 EO103|| align=right|13,5|| align=right|3,109|| align=right|0,088|| align=right|10,42|| align=right|5,481||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47826)||2000 EC105|| align=right|12,6|| align=right|3,181|| align=right|0,064|| align=right|12,09|| align=right|5,672||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47827)||2000 EJ105|| align=right|13,5|| align=right|3,218|| align=right|0,178|| align=right|11,53|| align=right|5,771||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47828)||2000 EV109|| align=right|12,8|| align=right|3,345|| align=right|0,102|| align=right|21,21|| align=right|6,117||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47829)||2000 EF110|| align=right|14,0|| align=right|2,605|| align=right|0,136|| align=right|15,40|| align=right|4,204||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(47830)||2000 EF111|| align=right|13,5|| align=right|3,209|| align=right|0,117|| align=right|16,51|| align=right|5,747||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(47831)||2000 ED112|| align=right|14,4|| align=right|2,733|| align=right|0,125|| align=right|11,81|| align=right|4,516||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47832)||2000 EC113|| align=right|13,3|| align=right|3,098|| align=right|0,073|| align=right|16,06|| align=right|5,452||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47833)||2000 EJ114|| align=right|14,4|| align=right|2,855|| align=right|0,028|| align=right|0,79|| align=right|4,823||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47834)||2000 EN114|| align=right|13,7|| align=right|2,381|| align=right|0,316|| align=right|23,69|| align=right|3,673||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47835)||2000 EK116|| align=right|13,8|| align=right|2,653|| align=right|0,131|| align=right|14,92|| align=right|4,320||MBA||10. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(47836)||2000 EU116|| align=right|12,9|| align=right|3,171|| align=right|0,051|| align=right|8,12|| align=right|5,645||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47837)||2000 EB118|| align=right|12,9|| align=right|3,048|| align=right|0,086|| align=right|12,35|| align=right|5,321||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47838)||2000 EP119|| align=right|13,8|| align=right|2,803|| align=right|0,205|| align=right|10,12|| align=right|4,691||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47839)||2000 ES119|| align=right|13,2|| align=right|3,066|| align=right|0,047|| align=right|10,09|| align=right|5,368||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47840)||2000 EW119|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,057|| align=right|12,01|| align=right|5,147||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47841)||2000 EO121|| align=right|13,8|| align=right|2,601|| align=right|0,159|| align=right|10,79|| align=right|4,194||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47842)||2000 EH122|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,035|| align=right|3,10|| align=right|5,339||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47843)||2000 EC123|| align=right|13,1|| align=right|3,076|| align=right|0,063|| align=right|11,63|| align=right|5,394||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(47844)||2000 EQ126|| align=right|13,9|| align=right|3,087|| align=right|0,090|| align=right|11,63|| align=right|5,422||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47845)||2000 ED129|| align=right|13,9|| align=right|3,008|| align=right|0,108|| align=right|10,27|| align=right|5,215||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47846)||2000 EM133|| align=right|14,1|| align=right|2,950|| align=right|0,084|| align=right|2,71|| align=right|5,066||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47847)||2000 EV133|| align=right|14,0|| align=right|3,034|| align=right|0,106|| align=right|10,93|| align=right|5,284||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47848)||2000 EY133|| align=right|13,7|| align=right|3,006|| align=right|0,106|| align=right|10,19|| align=right|5,211||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47849)||2000 EY135|| align=right|13,9|| align=right|3,016|| align=right|0,107|| align=right|7,79|| align=right|5,236||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47850)||2000 EB137|| align=right|13,9|| align=right|3,058|| align=right|0,079|| align=right|10,30|| align=right|5,346||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47851)||2000 EW139|| align=right|13,4|| align=right|2,991|| align=right|0,035|| align=right|9,72|| align=right|5,173||MBA||12. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(47852)||2000 EQ140|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,108|| align=right|7,05|| align=right|3,757||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(47853)||2000 EA144|| align=right|14,0|| align=right|2,649|| align=right|0,225|| align=right|11,95|| align=right|4,310||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(47854)||2000 EY150|| align=right|14,3|| align=right|2,749|| align=right|0,131|| align=right|8,18|| align=right|4,556||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(47855)||2000 EU153|| align=right|14,5|| align=right|3,009|| align=right|0,169|| align=right|3,20|| align=right|5,218||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(47856)||2000 EO154|| align=right|13,9|| align=right|2,920|| align=right|0,073|| align=right|2,03|| align=right|4,989||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(47857)||2000 ET155|| align=right|14,0|| align=right|3,058|| align=right|0,060|| align=right|11,19|| align=right|5,347||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47858)||2000 EB158|| align=right|12,8|| align=right|2,988|| align=right|0,050|| align=right|8,82|| align=right|5,164||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47859)||2000 EJ158|| align=right|14,2|| align=right|2,701|| align=right|0,124|| align=right|11,76|| align=right|4,438||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47860)||2000 EX163|| align=right|14,8|| align=right|2,738|| align=right|0,174|| align=right|5,11|| align=right|4,530||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47861)||2000 EY169|| align=right|13,0|| align=right|2,997|| align=right|0,154|| align=right|10,84|| align=right|5,187||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47862)||2000 ED175|| align=right|14,3|| align=right|2,892|| align=right|0,127|| align=right|12,65|| align=right|4,917||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(47863)||2000 EC180|| align=right|14,0|| align=right|3,137|| align=right|0,032|| align=right|9,58|| align=right|5,557||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47864)||2000 EN184|| align=right|13,7|| align=right|3,063|| align=right|0,098|| align=right|10,87|| align=right|5,361||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47865)||2000 FK3|| align=right|13,3|| align=right|2,997|| align=right|0,074|| align=right|11,05|| align=right|5,187||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47866)||2000 FM5|| align=right|15,6|| align=right|2,865|| align=right|0,078|| align=right|1,02|| align=right|4,849||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47867)||2000 FC6|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,157|| align=right|0,77|| align=right|5,744||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47868)||2000 FS11|| align=right|13,1|| align=right|2,582|| align=right|0,130|| align=right|12,89|| align=right|4,147||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47869)||2000 FF12|| align=right|14,0|| align=right|2,695|| align=right|0,078|| align=right|22,10|| align=right|4,423||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47870)||2000 FK13|| align=right|12,2|| align=right|3,230|| align=right|0,078|| align=right|16,01|| align=right|5,804||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47871)||2000 FQ13|| align=right|14,2|| align=right|2,533|| align=right|0,176|| align=right|13,76|| align=right|4,031||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47872)||2000 FV15|| align=right|14,4|| align=right|2,773|| align=right|0,186|| align=right|8,64|| align=right|4,618||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47873)||2000 FV16|| align=right|13,9|| align=right|3,185|| align=right|0,045|| align=right|10,72|| align=right|5,683||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47874)||2000 FP17|| align=right|13,4|| align=right|3,088|| align=right|0,073|| align=right|10,37|| align=right|5,426||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47875)||2000 FG21|| align=right|13,8|| align=right|2,773|| align=right|0,165|| align=right|10,20|| align=right|4,616||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47876)||2000 FM21|| align=right|13,8|| align=right|2,788|| align=right|0,173|| align=right|10,33|| align=right|4,654||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47877)||2000 FE23|| align=right|12,8|| align=right|3,088|| align=right|0,110|| align=right|11,24|| align=right|5,427||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47878)||2000 FK25|| align=right|14,2|| align=right|3,171|| align=right|0,041|| align=right|9,24|| align=right|5,647||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47879)||2000 FR26|| align=right|13,8|| align=right|2,986|| align=right|0,093|| align=right|10,74|| align=right|5,160||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47880)||2000 FY27|| align=right|14,3|| align=right|2,698|| align=right|0,256|| align=right|2,16|| align=right|4,431||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47881)||2000 FV30|| align=right|14,2|| align=right|2,588|| align=right|0,174|| align=right|12,27|| align=right|4,162||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47882)||2000 FT38|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,071|| align=right|3,21|| align=right|5,374||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47883)||2000 FZ39|| align=right|14,3|| align=right|2,685|| align=right|0,286|| align=right|8,77|| align=right|4,399||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47884)||2000 FN40|| align=right|14,6|| align=right|2,756|| align=right|0,151|| align=right|9,38|| align=right|4,574||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47885)||2000 FB42|| align=right|14,1|| align=right|3,147|| align=right|0,065|| align=right|8,52|| align=right|5,581||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47886)||2000 FT42|| align=right|13,8|| align=right|2,978|| align=right|0,032|| align=right|2,70|| align=right|5,139||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47887)||2000 FY42|| align=right|13,8|| align=right|3,186|| align=right|0,075|| align=right|5,74|| align=right|5,686||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47888)||2000 FC46|| align=right|12,7|| align=right|3,194|| align=right|0,084|| align=right|9,10|| align=right|5,708||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47889)||2000 FL47|| align=right|13,6|| align=right|3,172|| align=right|0,109|| align=right|12,37|| align=right|5,647||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47890)||2000 FB49|| align=right|13,0|| align=right|3,144|| align=right|0,090|| align=right|16,00|| align=right|5,575||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47891)||2000 FO65|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,191|| align=right|1,92|| align=right|5,590||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47892)||2000 GT5|| align=right|14,0|| align=right|3,186|| align=right|0,111|| align=right|4,98|| align=right|5,686||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47893)||2000 GY11|| align=right|13,4|| align=right|3,002|| align=right|0,085|| align=right|9,70|| align=right|5,200||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47894)||2000 GS21|| align=right|15,2|| align=right|2,758|| align=right|0,214|| align=right|1,64|| align=right|4,579||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47895)||2000 GZ25|| align=right|15,8|| align=right|2,572|| align=right|0,277|| align=right|3,04|| align=right|4,124||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47896)||2000 GE36|| align=right|13,9|| align=right|3,078|| align=right|0,127|| align=right|1,79|| align=right|5,399||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47897)||2000 GO38|| align=right|14,5|| align=right|2,690|| align=right|0,094|| align=right|14,53|| align=right|4,411||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47898)||2000 GA47|| align=right|13,6|| align=right|2,928|| align=right|0,085|| align=right|12,17|| align=right|5,010||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47899)||2000 GO48|| align=right|14,0|| align=right|3,105|| align=right|0,140|| align=right|17,95|| align=right|5,470||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47900)||2000 GS48|| align=right|14,5|| align=right|2,974|| align=right|0,144|| align=right|1,46|| align=right|5,127||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47901)||2000 GH54|| align=right|13,7|| align=right|3,185|| align=right|0,068|| align=right|16,06|| align=right|5,683||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47902)||2000 GM55|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,083|| align=right|13,10|| align=right|5,454||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47903)||2000 GX55|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,095|| align=right|6,30|| align=right|5,655||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47904)||2000 GW56|| align=right|13,6|| align=right|3,222|| align=right|0,157|| align=right|1,86|| align=right|5,783||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47905)||2000 GN63|| align=right|14,2|| align=right|3,181|| align=right|0,146|| align=right|2,69|| align=right|5,673||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47906)||2000 GV67|| align=right|12,9|| align=right|3,125|| align=right|0,074|| align=right|8,75|| align=right|5,523||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47907)||2000 GT71|| align=right|12,6|| align=right|3,969|| align=right|0,290|| align=right|1,75|| align=right|7,906||HLD||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47908)||2000 GH72|| align=right|13,9|| align=right|2,633|| align=right|0,254|| align=right|11,73|| align=right|4,271||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47909)||2000 GC74|| align=right|13,3|| align=right|2,962|| align=right|0,091|| align=right|3,77|| align=right|5,097||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47910)||2000 GY74|| align=right|13,5|| align=right|3,201|| align=right|0,062|| align=right|9,44|| align=right|5,726||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47911)||2000 GT76|| align=right|13,1|| align=right|2,977|| align=right|0,081|| align=right|9,98|| align=right|5,135||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47912)||2000 GA81|| align=right|14,3|| align=right|3,117|| align=right|0,168|| align=right|1,28|| align=right|5,502||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47913)||2000 GR81|| align=right|14,5|| align=right|2,745|| align=right|0,145|| align=right|9,89|| align=right|4,547||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47914)||2000 GM90|| align=right|13,2|| align=right|3,011|| align=right|0,054|| align=right|12,35|| align=right|5,224||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47915)||2000 GG91|| align=right|13,7|| align=right|2,526|| align=right|0,160|| align=right|12,16|| align=right|4,014||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47916)||2000 GA98|| align=right|12,9|| align=right|2,999|| align=right|0,104|| align=right|13,16|| align=right|5,192||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47917)||2000 GO100|| align=right|13,4|| align=right|2,607|| align=right|0,161|| align=right|12,58|| align=right|4,208||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47918)||2000 GN101|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,045|| align=right|12,03|| align=right|5,529||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47919)||2000 GS101|| align=right|13,4|| align=right|3,085|| align=right|0,051|| align=right|8,65|| align=right|5,418||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47920)||2000 GZ104|| align=right|13,4|| align=right|3,128|| align=right|0,146|| align=right|2,97|| align=right|5,531||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47921)||2000 GW106|| align=right|14,4|| align=right|2,774|| align=right|0,139|| align=right|8,89|| align=right|4,619||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47922)||2000 GK109|| align=right|13,6|| align=right|2,974|| align=right|0,075|| align=right|9,93|| align=right|5,127||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47923)||2000 GJ111|| align=right|14,0|| align=right|3,221|| align=right|0,043|| align=right|3,35|| align=right|5,780||MBA||3. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47924)||2000 GS113|| align=right|13,7|| align=right|3,004|| align=right|0,132|| align=right|12,00|| align=right|5,205||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47925)||2000 GC118|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,217|| align=right|2,68|| align=right|4,170||MBA||2. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47926)||2000 GK135|| align=right|13,9|| align=right|2,601|| align=right|0,124|| align=right|14,13|| align=right|4,195||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47927)||2000 GG148|| align=right|15,2|| align=right|3,100|| align=right|0,177|| align=right|1,96|| align=right|5,458||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47928)||2000 GD154|| align=right|12,6|| align=right|3,050|| align=right|0,053|| align=right|11,53|| align=right|5,326||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47929)||2000 GZ156|| align=right|14,3|| align=right|2,797|| align=right|0,103|| align=right|8,01|| align=right|4,678||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47930)||2000 GK159|| align=right|13,4|| align=right|3,099|| align=right|0,102|| align=right|16,24|| align=right|5,454||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47931)||2000 GG167|| align=right|14,3|| align=right|3,104|| align=right|0,155|| align=right|12,21|| align=right|5,467||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47932)||2000 GN171|| align=right|6,0|| align=right|39,73|| align=right|0,288|| align=right|10,80|| align=right|251||PLT||1. april 2000||Steward||A. Gleason
|-
|(47933)||2000 HS7|| align=right|14,0|| align=right|3,138|| align=right|0,187|| align=right|1,30|| align=right|5,559||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47934)||2000 HU7|| align=right|13,5|| align=right|3,090|| align=right|0,209|| align=right|15,00|| align=right|5,431||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47935)||2000 HR11|| align=right|14,6|| align=right|2,566|| align=right|0,164|| align=right|11,54|| align=right|4,111||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47936)||2000 HS29|| align=right|14,0|| align=right|3,042|| align=right|0,076|| align=right|5,79|| align=right|5,304||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47937)||2000 HB44|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,117|| align=right|3,35|| align=right|5,367||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47938)||2000 HL45|| align=right|14,5|| align=right|2,924|| align=right|0,105|| align=right|2,75|| align=right|4,999||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47939)||2000 HO58|| align=right|14,3|| align=right|2,810|| align=right|0,203|| align=right|7,71|| align=right|4,710||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47940)||2000 HE59|| align=right|13,1|| align=right|3,150|| align=right|0,072|| align=right|15,33|| align=right|5,591||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47941)||2000 HU61|| align=right|13,2|| align=right|3,981|| align=right|0,117|| align=right|2,79|| align=right|7,941||HLD||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47942)||2000 HW76|| align=right|13,3|| align=right|3,206|| align=right|0,090|| align=right|13,04|| align=right|5,738||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47943)||2000 HS77|| align=right|13,4|| align=right|3,140|| align=right|0,034|| align=right|8,28|| align=right|5,564||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47944)||2000 JK12|| align=right|13,5|| align=right|3,116|| align=right|0,165|| align=right|2,52|| align=right|5,500||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47945)||2000 JY18|| align=right|13,1|| align=right|3,192|| align=right|0,129|| align=right|22,95|| align=right|5,703||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47946)||2000 JB52|| align=right|12,8|| align=right|3,222|| align=right|0,057|| align=right|21,07|| align=right|5,784||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47947)||2000 JT72|| align=right|13,5|| align=right|2,695|| align=right|0,062|| align=right|21,23|| align=right|4,422||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47948)||2000 KD32|| align=right|13,0|| align=right|3,197|| align=right|0,090|| align=right|17,63|| align=right|5,717||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47949)||2000 KW34|| align=right|13,8|| align=right|3,179|| align=right|0,156|| align=right|3,93|| align=right|5,668||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47950)||2000 MP|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,202|| align=right|4,29|| align=right|4,188||MBA||24. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47951)||2000 OS15|| align=right|13,9|| align=right|2,571|| align=right|0,088|| align=right|12,11|| align=right|4,122||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47952)||2000 OM16|| align=right|14,6|| align=right|2,424|| align=right|0,174|| align=right|1,79|| align=right|3,773||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47953)||2000 QJ27|| align=right|15,5|| align=right|2,834|| align=right|0,094|| align=right|2,00|| align=right|4,769||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47954)||2000 QF40|| align=right|15,9|| align=right|2,337|| align=right|0,114|| align=right|7,20|| align=right|3,572||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47955)||2000 QZ73|| align=right|11,9|| align=right|5,115|| align=right|0,067|| align=right|3,24|| align=right|11,57||JUT||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47956)||2000 QS103|| align=right|11,9|| align=right|5,087|| align=right|0,067|| align=right|9,71|| align=right|11,48||JUT||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47957)||2000 QN116|| align=right|11,4|| align=right|5,316|| align=right|0,084|| align=right|7,57|| align=right|12,26||JUT||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47958)||2000 QV142|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,138|| align=right|7,10|| align=right|3,510||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47959)||2000 QP168|| align=right|11,8|| align=right|5,104|| align=right|0,066|| align=right|6,04|| align=right|11,53||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47960)||2000 RS54|| align=right|14,7|| align=right|2,303|| align=right|0,190|| align=right|10,41|| align=right|3,495||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47961)||2000 RR69|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,082|| align=right|7,27|| align=right|3,780||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47962)||2000 RU69|| align=right|11,5|| align=right|5,250|| align=right|0,093|| align=right|20,13|| align=right|12,03||JUT||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47963)||2000 SO56|| align=right|12,0|| align=right|5,280|| align=right|0,028|| align=right|13,23|| align=right|12,14||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47964)||2000 SG131|| align=right|11,4|| align=right|5,209|| align=right|0,141|| align=right|14,01|| align=right|11,89||JUT||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47965)||2000 SP148|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,203|| align=right|1,28|| align=right|3,709||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47966)||2000 SE261|| align=right|16,1|| align=right|1,918|| align=right|0,080|| align=right|22,01|| align=right|2,655||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47967)||2000 SL298|| align=right|11,4|| align=right|5,187|| align=right|0,113|| align=right|6,47|| align=right|11,82||JUT||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47968)||2000 TZ55|| align=right|15,4|| align=right|1,931|| align=right|0,091|| align=right|23,67|| align=right|2,683||MBA||1. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47969)||2000 TG64|| align=right|11,8|| align=right|5,267|| align=right|0,058|| align=right|16,93|| align=right|12,09||JUT||5. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47970)||2000 UR62|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,123|| align=right|5,93|| align=right|3,707||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47971)||2000 VO4|| align=right|14,5|| align=right|3,076|| align=right|0,246|| align=right|6,91|| align=right|5,395||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47972)||2000 VW15|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,121|| align=right|4,67|| align=right|5,326||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47973)||2000 VL46|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,152|| align=right|5,39|| align=right|3,451||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47974)||2000 WN23|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,151|| align=right|6,92|| align=right|3,669||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47975)||2000 WE26|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,115|| align=right|4,99|| align=right|3,485||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47976)||2000 WU88|| align=right|15,3|| align=right|2,155|| align=right|0,108|| align=right|6,24|| align=right|3,162||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47977)||2000 WC154|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,107|| align=right|9,72|| align=right|5,357||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47978)||2000 WJ166|| align=right|14,2|| align=right|2,989|| align=right|0,045|| align=right|9,70|| align=right|5,167||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47979)||2000 WD179|| align=right|13,5|| align=right|2,739|| align=right|0,150|| align=right|23,99|| align=right|4,533||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47980)||2000 WM179|| align=right|14,8|| align=right|2,431|| align=right|0,075|| align=right|7,86|| align=right|3,790||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47981)||2000 WG183|| align=right|15,7|| align=right|2,858|| align=right|0,033|| align=right|1,54|| align=right|4,831||MBA||30. november 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(47982)||2000 WQ187|| align=right|13,9|| align=right|3,111|| align=right|0,112|| align=right|13,55|| align=right|5,485||MBA||16. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47983)||2000 XX13|| align=right|15,1|| align=right|1,966|| align=right|0,108|| align=right|19,31|| align=right|2,755||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47984)||2000 XE20|| align=right|14,5|| align=right|2,388|| align=right|0,065|| align=right|6,94|| align=right|3,689||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47985)||2000 XV41|| align=right|13,0|| align=right|2,628|| align=right|0,316|| align=right|28,77|| align=right|4,260||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47986)||2000 YN3|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,117|| align=right|3,94|| align=right|3,327||MBA||18. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47987)||2000 YY8|| align=right|16,2|| align=right|2,583|| align=right|0,118|| align=right|2,71|| align=right|4,151||MBA||20. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47988)||2000 YV25|| align=right|15,0|| align=right|2,832|| align=right|0,049|| align=right|3,83|| align=right|4,766||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47989)||2000 YD35|| align=right|15,1|| align=right|2,274|| align=right|0,084|| align=right|3,05|| align=right|3,428||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47990)||2000 YV68|| align=right|16,2|| align=right|2,200|| align=right|0,088|| align=right|3,53|| align=right|3,261||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47991)||2000 YK73|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,112|| align=right|4,07|| align=right|4,697||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47992)||2000 YY103|| align=right|15,4|| align=right|2,380|| align=right|0,160|| align=right|3,29|| align=right|3,672||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47993)||2000 YM105|| align=right|14,5|| align=right|2,456|| align=right|0,214|| align=right|3,40|| align=right|3,849||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47994)||2000 YN118|| align=right|15,2|| align=right|2,464|| align=right|0,133|| align=right|6,63|| align=right|3,866||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47995)||2000 YE133|| align=right|13,6|| align=right|3,023|| align=right|0,079|| align=right|10,01|| align=right|5,255||MBA||30. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47996)||2000 YY139|| align=right|14,4|| align=right|2,337|| align=right|0,179|| align=right|22,75|| align=right|3,571||MBA||31. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47997)||2001 AD20|| align=right|16,3|| align=right|2,582|| align=right|0,097|| align=right|3,68|| align=right|4,148||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47998)||2001 AZ44|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,144|| align=right|3,21|| align=right|3,662||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47999)||2001 BC9|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,166|| align=right|5,37|| align=right|3,739||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48000)||2001 BX37|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,101|| align=right|7,16|| align=right|3,531||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov